Molekulska formula -{C41H28O26}- se može odnositi na:

 Kasuariktin
 Kasuarinin